Айак () — ежегодная национальная кинопремия Армении, учреждённая в 2012 году Национальным киноцентром Армении и фондом развития кино. Вручается за заслуги и успехи в области кинематографа.

Основание 
Национальная кинопремия «Айак» была учреждена в 2012 году по инициативе национального киноцентра Армении, а также фонда развития кино и фонда Orange-Armenia. Ежегодная национальная кинопремия обозревает художественные, документальные, мультипликационные фильмы, произведённые за период между кинофестивалями.
Премия направлена на развитие национального кинопроизводства, раскрытие новых имён, стимулирование зрителей, объединение кинодеятелей, поддержку новых проектов и сохранение лучших традиций армянского кино

Регламент 
Премия национального кино присуждается в результате двух голосований. Первый этап — выбор жюри фильмов-номинантов, по 2-3 картины на каждую номинацию. Второй этап — выбор призёров. Для участия в конкурсе принимаются:
 фильмы, произведенные в РА
 фильмы, снятые на армянскую тему
 фильмы, произведенные армянскими режиссёрами

Для участия в кинопремии принимаются фильмы, созданные в период  между последней и предстоящей  кинопремиями.

Номинации 
В рамках национальной кинопремии «Айак» вручаются призы в следующих номинациях:
 Лучший игровой фильм
 Лучший режиссёр
 Лучший оператор
 Лучший автор сценария
 Лучший художник
 Лучший композитор
 Лучшая актриса
 Лучшая актриса второго плана (с 2013)
 Лучший актёр
 Лучшая актер второго плана  (с 2013)
 Лучший короткометражный фильм
 Лучший документальный фильм
 Лучший анимационный фильм
 Лучший дебют или открытие года
 Лучший зарубежный фильм  (с 2013)
Кроме основных номинаций присуждается специальная премия за заслуги в области развития армянского кино.

Приз 
На разработку приза премии был объявлен конкурс, в котором приняли участие 22 архитектора, дизайнера и художника. Победителем была признана актриса Изабелла Нерсисян. Приз представляет собой статуэтку высотой 42 сантиметра в виде соединения пальцев двух рук, постамент сделан из мрамора, сама скульптура из бронзы, покрытой эмалью и позолотой. Статуэтка получила название «Визир» (Айак), что является кинематографическим термином поиска кадра.

2012 год 
Первая кинопремия была приурочена к 20-летию независимости Армении. В 2012 году, на суд жюри были представлены кинофильмы первых 20 лет существования независимой Армении(1991—2011 годы). В конкурсе приняли участие 92 фильма: 28 полнометражных, 22 короткометражных, 10 анимационных и 32 документальных. Специальной премии «За заслуги в области армянского кино» удостоены Сос Саргсян, Альберт Мкртчян, Арман Манарян, Левон Атоянц и Артавазд Пелешян.

Лауреаты 
 Лучший игровой фильм — «Глас вопиющий» (1991), реж. Виген Чалдранян
 Лучший режиссёр — Арутюн Хачатрян «Граница» (2009)
 Лучший оператор — Ваагн Тер-Акопян  «Документалист» (или «Журналист»)(2003)
 Лучший автор сценария — Зорайр Халапян и Арнольд Агабабов «Где ты был, человек Божий?» (1992)
 Лучший художник — Вардан Седракян, «Не смотри в зеркало» (2009)
 Лучший композитор — Юрий Арутюнян , «Где ты был, человек Божий?» (1992)
 Лучшая мужская роль — Микаэл Погосян, «Ереван джан» (2002)
 Лучшая женская роль — Анна Элбакян, «Где ты был, человек Божий?» (1992)
 Лучший короткометражный фильм — «Ярушта» (2009), реж. Гагик Арутюнян
 Лучший документальный фильм — «Истории о днях войны и мира» (2007), реж. Вардан Ованнисян
 Лучший анимационный фильм — «Пришельцы» (1991), реж. Гаяне Мартиросян
 Лучший дебют — «Сплетённые параллели» (2009), реж. Ованнес Галстян

Примечания 

Премии Армении
Кинофестивали Армении
Награды, появившиеся в 2012 году